Peter Hajek ist der Name folgender Personen:

* Peter Hajek (Journalist) (* 1941), österreichischer Journalist, Drehbuchautor und Regisseur
 Peter Hajek (Rennfahrer), deutscher Motorradrennfahrer 
 Peter Hajek (Meinungsforscher) (* 1971), österreichischer Politikwissenschafter und Meinungsforscher